Обадия Нельсон «Оби» Троттер (; род. , Робертсдейл, штат Алабама, США) — американский и венгерский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Латина».

Карьера 
Обадиа Нельсон Троттер или, как он больше известен в баскетбольном мире, Оби Троттер, выпускник колледжа Алабамы, стал одним из самых титулованных баскетболистов своего колледжа. Трижды он входил в символическую пятерку All-Conference, дважды — в символическую пятерку All-America, дважды признавался лучшим защищающимся игроком года, и был игроком года по итогам Southwestern Athletic Conference (SWAC), был MVP SWAC, а также был победителем регулярного сезона и чемпионата конференции в сезоне 2004/05. Троттер был лидером по перехватам в первом дивизионе NCAA и являлся обладателем 8 результата по перехватам (346) за всю историю колледжа Алабамы.

Сразу по завершении учёбы в 2006 году Оби подал заявку на драфт НБА, однако ни один клуб его не выбрал, и Троттер решил попытать счастья за океаном.

Его первым профессиональным клубом стал немецкий «Гиссен Фотисиксерс», за который Троттер успешно выступал в течение практически двух сезонов.

В январе 2008 года Троттер подписал контракт с французским «Этендард де Брест» до конца сезона.

В сезоне 2009/2010 Оби попробовал свои силы в Финляндии, защищая цвета клуба «Торпан Поят» и добившись с командой «серебра» в чемпионате страны. И в том же году Троттер удостоился звания лучшего защитника в финской лиге, а также вошёл в символические пятерки лучших игроков финской лиги и лучших легионеров чемпионата Финляндии по версии баскетбольного портала Eurobasket.com.

Два года за венгерский «Сольноки Олай», многочисленные клубные и персональные достижения (Кубок Венгрии — 2011, 2012, полуфинал Кубка Вызова ФИБА — 2012, Игрок года, Защитник года по версии Eurobasket.com — 2011, 2012, Легионер года — 2011) привели к тому, что Троттер получил гражданство Венгрии и сыграл за свою новую родину на чемпионате Европы в 2011 году.

В сезоне 2012/2013 Оби выступал за «Нижний Новгород» и вышел с командой в четвертьфинал Единой Лиги ВТБ.

В июле 2013 года подписал контракт с люберецким «Триумфом». В августе, выступая за сборную Венгрии, получил травму мениска коленного сустава и перенес операцию. В сентябре, контракт по соглашению обеих сторон был аннулирован в связи с тем, что игрок не сможет восстановиться к началу сезона после повторной операции на колене.

В январе 2014 года, Троттер вернулся в «Сольноки Олай», подписав контракт до окончания сезона 2013/2014.

Следующие полтора сезона Оби провёл в Греции, где выступал в составе КАОД (8,3 очка, 2,8 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру) и «Короивос».

В марте 2016 года стал игроком «Нью Баскет Бриндизи».

Баскетболисты США
Баскетболисты Венгрии
Игроки БК «Гисен Фотисиксерс»
Игроки БК «Торпан Поят»
Игроки БК «Сольноки Олай»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК КАОД
Игроки БК «Короивос»
Игроки БК «Нью Баскет Бриндизи»
Игроки БК «Тварде Перники»
Игроки БК «Орадя»
Игроки БК «Трефл Сопот»
Игроки БК «Роса Радом»
Игроки сборной Венгрии по баскетболу
Разыгрывающие защитники